

Смоленка — село в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства

Смоленка — присілок, Абатський район, Тюменська область
 Смоленка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Смоленка — село, Читинський район, Забайкальський край

Смоленка — село, Криничанський район, Дніпропетровська область